Йа () — слово, используемое в творчестве Говарда Лавкрафта как обращение к Древним богам.
 Йа (эрратив от «я») — понятие, используемое в творчестве Виктора Пелевина для обозначения некоторой внутренней сущности объекта.
 Йа — двадцать восьмая буква арабского алфавита.
 Йа (альбом) — сольный альбом участника группы Bad Balance Купера.
 Ꙗ (условное название: «я» или йотированное «а») — 34-я буква старославянской кириллицы. В начале слов и после гласных обозначала звуки [ja] ([йа]).

См. также 
 IA
 Йа криветко